Ятвяги:

 Ятвяги — балтская племенная группа, этнически наиболее близкая к пруссам.
 Ятвяги — село в Яворовском районе Львовской области Украины.
Ятвяги — до 1946 г. название села Побережное в Городокском районе Львовской области.